Перейра ди Соза () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перейра ди Соза, Вашингтон Луис (1869—1957) — бразильский адвокат и политик, 13-й президент Бразилии (1926—1930).
 Перейра ди Соза, Майкон (род. 1985) — бразильский футболист, выступающий на позициях полузащитника в клубе «Гремио».